Galíndez ist der Familienname folgender Personen:
 Andregoto Galíndez, Gräfin von Aragón

 Hernán Galíndez (* 1987), ecuadorianischer Fußballtorhüter
 Jesús Galíndez (1915–1956), spanischer baskischer Schriftsteller und Politiker
 Martin Galíndez (1547–1627), spanischer Maler und Holzschnitzer
 Oscar Galíndez (* 1971), argentinischer Triathlet
 Víctor Galíndez (1948–1980), argentinischer Boxer

Galindez steht für: 

 Galíndez-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Siehe auch:

 Galíndez (Adelsgeschlecht)